U-Bahnhof Lodi steht für folgende U-Bahnhöfe in Italien:
 U-Bahnhof Lodi (Rom)
 U-Bahnhof Lodi TIBB in Mailand
 U-Bahnhof Lodi, ursprünglich vorgesehener Name für den U-Bahnhof Brenta in Mailand